Il racconto dell'ancella (The Handmaid's Tale) – romanzo del 1985 di Margaret Atwood
Il racconto dell'ancella (The Handmaid's Tale) – film del 1990 per la regia di Volker Schlöndorff tratto dal romanzo di Atwood
The Handmaid's Tale – serie televisiva del 2017 basata sul romanzo di Atwood
The Handmaid's Tale – opera del 2000 composta da Poul Ruders su libretto di Paul Bentley, tratta dal romanzo di Atwood